Ле Юйкоу () — древнекитайский философ и даосский подвижник.

Сведения о Ле Юйкоу скудны и противоречивы, жизнеописания его не существует. Считается, что он родился в V веке до н. э. в небольшом царстве Чжэн, располагавшемся в междуречье рек Хуанхэ и Янцзы; учение Лао-цзы он воспринял через два поколения даосских учителей. За девять лет, пройдя несколько ступеней очищения и погружения, он вступил в область сверхчувственного знания и овладел сверхъестественными возможностями, после чего возвратился домой. Сорок лет он провёл вместе с учениками на безлюдных окраинах царства среди болот и озёр, где занимался даосским самосовершенствованием. Книга «Ле-цзы», предположительно составленная его учениками, собравшими его изречения и рассказы о нём, является единственным источником информации о его жизни.

Литература 
 «Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы» — Санкт-Петербург, издательство «Петербург — XXI век» совместно с ТОО «Лань», 1994. ISBN 5-86557-022-6
 «Бамбуковые страницы. Антология древнекитайской литературы» — Москва, издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. ISBN 5-02-016741-X

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Философы эпохи Чжоу
Философы V века до н. э.
Персоналии:Даосизм
Родившиеся в Чжэнчжоу